То́росозеро:
 Торосозеро — деревня, (Республика Карелия, Олонецкий район).
 Торосозеро — озеро, (Республика Карелия, Олонецкий район).
 Торосозеро — озеро, (Республика Карелия, Муезерский район).
 Торосозеро — озеро в Медвежьегорском районе Карелии (бассейн Суны).

См. также 
 Торосярви — озеро в Медвежьегорском районе Карелии.